Sant Just i Joval és una de les quatre entitats de població del municipi de Clariana de Cardener (Solsonès). No té cap nucli de poblament agrupat. El 2021 el disseminat tenia 66 habitants.

Demografia

Referències 

Entitats de població del Solsonès
Edificis de Clariana de Cardener